Geografie
 Pareto, plaats in de Italiaanse regio Piemonte  

Personen en hun bezigheden
 Paula Pareto, Argentijnse judoka
 Vilfredo Pareto, Italiaans econoom
 Pareto-efficiëntie, welvaartsverdeling tussen leden van een groep volgens Vilfredo
 Pareto-verbetering, optimale situatie van bovenstaande 
 Paretoprincipe, door Vilfredo geïntroduceerde economische regel
 Paretoverdeling, naar Vilfredo genoemde continue kansberekening